Boleyn kan syfta på:

Boleyn Ground – en fotbollsarena i London i England
Boleyn – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Personer
Anne Boleyn (1501–1536), andra maka till kung Henrik VIII av England
George Boleyn, Viscount Rochford (1503–1536), barnbarn till Thomas Howard, 2:e hertig av Norfolk
Mary Boleyn (15001543), dotterdotter till Thomas Howard, 2:e hertig av Norfolk